

Москово — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Москово — присілок, Учалинський район, Башкортостан